Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Roy Barth e Tom Gorman 6-2, 7-5, 4-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1970